Brizzi ist der Familienname folgender Personen:

 Anchise Brizzi (1887–1964), italienischer Kameramann
 Antonio Brizzi (1770–1854), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Bruno Brizzi (* 1933), Schweizer Fußballspieler
 David Brizzi (* 1990), deutsch-italienischer Schauspieler
 Fausto Brizzi (* 1968), italienischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Produzent 
 Giancarlo Brizzi (1936–1992), italienischer Mineraliensammler und Mineraloge 
 Gino Brizzi, italienischer Radrennfahrer 
 Karl Brizzi (1822–1878), deutscher Maler
 Orestes de Brizzi (1810–??), italienischer Gelehrter
 Raffaello Brizzi (1883–1946), italienischer Architekt